Rob van Dam (stemacteur), een Nederlands stemacteur en diskjockey
 Rob van Dam (cameraman), een Nederlands cameraman
 Robert Szatkowski, beter bekend als Rob Van Dam, een worstelaar